Кузьмич — русская фамилия. Известные носители:
 Кузьмич, Алексей Васильевич (1945—2013) — белорусский советский художник.
 Кузьмич, Антон Саввич (1908—1989) — советский государственный и хозяйственный   деятель.
 Кузьмич, Артур Дмитриевич (род. 2003) — белорусский футболист, полузащитник.
 Кузьмич, Владимир Савич (1904—1943) — украинский советский писатель.
 Кузьмич, Константин Павлович (1846—1906) — российский вице-адмирал.
 Кузьмич, Михаил Степанович (1920—1989) — российский советский спортсмен, тренер.
 Кузьмич, Николай Петрович (род. 1950) — белорусский художник-ювелир.
 Кузьмич, Фёдор (1776(1777)—1864) — православный святой.

См. также